Aswad bezeichnet:
 Aswad, britische Reggae-Band

Aswad ist der Familienname folgender Personen:
 Kamil Al-Aswad (* 1994), bahrainischer Fußballspieler
 Mohamed Al-Aswad (* 1976), Sprinter der Vereinigten Arabischen Emirate
 Wathiq Aswad (* 1957), irakischer Fußballspieler